Lerchenberg – quartiere della città tedesca di Magonza
 Lerchenberg – ex comune tedesco della Turingia
 Lerchenberg – frazione del comune svizzero di Erlenbach
 Lerchenberg (oggi Serby) – frazione del comune polacco di Głogów